Las Huertas kan syfta på följande platser:

Mexiko 

 Las Huertas, Santo Domingo Teojomulco, 
 Las Huertas, Zacualpan, 
 Las Huertas, Jilotepec, 
 Las Huertas, Michoacán de Ocampo, 
 Las Huertas, San Luis Potosí, 
 Las Huertas, Tlaxiaco, 

Robotskapade Mexikoförgreningar